Caivano ima više značenja:
 Caivano, Napoli
 Caivano, Potenza